4371 Фьодоров, 4371 Фьодоров (4371 Fyodorov) — астероїд головного поясу.
 Йоанна Фьодоров (пол. Joanna Fiodorow) (нар. 4 березня 1989) — польська легкоатлетка, яка спеціалузіється в метанні молоту.
 Аркадій (Фьодоров), Архієпископ Аркадій (у світі Григорій Федорович Фьодоров; 1784, Дмитрівське Владимирської губернії — †8 (20) травня 1870, Олександро-Свирський монастир, Вепсляндія) — релігійний діяч та церковний педагог у Російській імперії.